2020-ті роки в економічній історії -- економічна історія економічних подій недавнього минулого, включаючи фінансову та ділову історію.

Наслідки пандемії Covid 

Докладніше Економічні наслідки пандемії Covid

Фінансова криза 

Докладніше

Глобальна енергетична криза 2021-2022 років.

Дедоларизація та нафтодолар 
Докладніше 

В червні 1974 року США та Саудівська Аравія підписали знакову угоду, яка заклала основу для нафтодоларової системи. 

В березні 2022 року в кількох повідомленнях стверджувалося, що Саудівська Аравія веде переговори з Китаєм про продаж саудівської нафти та газу до Китаю в китайських юанях.

Технологічні кризові явища 
Докладніше 

Докладніше

За країнами

Європа 

Україна

Економічні наслідки російського вторгнення 2022

Чорногорія

Великий Близький Схід 
Туреччина

Америки 
США

Докладніше

Азія 
КНР

Малайзія

Іран

Іранська криза (2019—2020)

АТР 
Індія

Докладніше 

Шрі Ланка

Африка 
Субсахарська Африка

Камерун

Англомовна криза в Камеруні

Туніс

Докладніше

Див також  

 
 
 Tang ping

Примітки